Booker Pittman - clarinetista de jazz conhecido no Brasil como "Buca"
Baía de Buca - uma baía da ilha de Vanua Levu, nas Ilhas Fiji

Desambiguação